Smith Ridge kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Smith Ridge, Östantarktis, bergstopp,  
 Smith Ridge, Västantarktis, bergstopp, 

Robotskapade Antarktisförgreningar